

Archeologia 
 Sobek – antica divinità egizia associata al coccodrillo del Nilo

Persone 
 Chips Sobek – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Hanne Sobek – calciatore e allenatore di calcio tedesco
 Paweł Sobek – calciatore polacco
 Werner Sobek – ingegnere e architetto tedesco